Rozgrywki o puchar krajów bałkańskich organizowane przez Balkan Volleyball Association (BVA):
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2008)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2009)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2010)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2011)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2012)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2013)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2014)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2015)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2016)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2017)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2018)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2019)
 Puchar BVA w piłce siatkowej mężczyzn (2020)